«Шпага» или «Деген» — 60-пушечный парусный линейный корабль Азовского флота России, спущенный на воду в 1709 году на верфи Воронежского адмиралтейства. Строился под руководством известного корабельного мастера Осипа Ная. Девиз корабля: «Покажи мне суть лаврового венца».

История 
Корабль был заложен в 1700 году на Воронежской верфи, спущен на воду в 1709 году. В том
же году перешёл из Воронежа в Азов. К началу кампании 1711 года оказался не подготовлен. При подписании Прутского мирного договора в намерения Петра I входил вывод «Шпаги» в числе нескольких других кораблей через проливы Дарданеллы в Средиземное и далее в Балтийское море, однако турки отказались пропустить русские корабли через проливы. При передаче Азова туркам корабль был сожжён за негодностью.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Парусные линейные корабли Азовского флота России
Корабли, построенные Воронежским адмиралтейством